Морава:

 Велика Морава — річка в Сербії, права притока Дунаю
 Південна Морава — одна з основних приток Морави
 Західна Морава — одна з основних приток Морави
 Морава — річка в Чехії, Словаччині та Австрії, ліва притока Дунаю